Никола́й Вла́сенко:
 Власенко, Николай Александрович (род. 1955) — российский учёный-правовед.
 Власенко, Николай Владимирович (род. 1963) — сенатор.
 Власенко, Николай Поликарпович (1912—1941) — Герой Советского Союза.